Accent (fr.) – ozdobnik w muzyce, długo trwająca przednutka, która wstępuje lub zstępuje o interwał sekundy. Może pojawiać się wraz z innymi ozdobnikami.

Przykłady

Bibliografia 
 

Ozdobniki